Jani Sarajärvi (Pudasjärvi, 9 de setembro de 1979) é um futebolista finlandês.

Futebolistas da Finlândia